Bacelo — freguesia portuguesa do concelho de Évora
Videira — cuja muda ou porta-enxerto se dá o nome de bacelo
Umbilicus rupestris — planta cujo nome vulgar é bacelo

Desambiguação